Сейда Шабана Парвин Нипа (, , род. 1969) — бангладешская шахматистка, мастер ФИДЕ среди женщин.

Пятикратная чемпионка Бангладеш (1989, 1995, 1997, 2002 и 2003 гг.). Больше титулов только у Р. Хамид.

В составе сборной Бангладеш участница семи шахматных олимпиад (1988, 1992, 1994, 1998, 2002, 2004 и 2008 гг.; обычно играла на 2-й доске).

Участница зонального турнира 1995 г.

Участница личного чемпионата Азии 2003 г.

С 2008 г. редко выступает в турнирах высокого уровня. Последний результат, учтенный при обсчете рейтинга, датируется 2019 г.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии С. Ш. Парвин в базе Chessgames
 Личная карточка С. Ш. Парвин на сайте 365Chess
 Личная карточка С. Ш. Парвин на сайте ФИДЕ
 Личная карточка С. Ш. Парвин на сайте Olimpbase

Шахматисты Бангладеш
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам